L'uomo dal braccio d'oro (The Man with the Golden Arm) – romanzo del 1950 di Nelson Algren;
 L'uomo dal braccio d'oro (The Man with the Golden Arm) – film del 1955 di Otto Preminger che ottenne tre nomination al premio Oscar dal romanzo omonimo.